Joás de Israel — 12º rei de Israel
 Joás de Judá — 8º rei de Judá